Andreas Suttner – schermidore austriaco
 Bertha von Suttner – scrittrice austriaca, Premio Nobel per la pace 1905
 Markus Suttner – calciatore austriaco
 12799 von Suttner – asteroide della fascia principale